Список призёров Чемпионатов СССР по русским шашкам.

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Списки шашистов
Русские шашки